Division II i fotboll 2004 var 2004 års säsong av Division II. Likt tidigare säsonger utgjordes division II av sex stycken 12-lagsserier. Lag 1 i respektive serie gick vidare till Superettankval, lag 10 fick försöka kvala sig kvar i division II, medan lag 11-12 flyttades ned till division III 2005.

Serier

Förklaring

Norrland

Östra Svealand

N1: Väsby IK sammanslogs efter säsongen med FC Café Opera i den nya föreningen Väsby United. Väsbys plats i division II lämnades därmed vakant (den skulle komma att fyllas av en annan Väsbyförening, Bollstanäs SK).
N2: Valsta Syrianskas korrekta tabellrad är 13 segrar, 4 oavgjorda och 5 förluster. Laget tilldömdes dock tre poängs avdrag av SvFF till följd av att åskådare attackerade domaren under matchen mot Väsby IK. En Valsta Syrianska-anhängare attackerade domaren när Väsby tilldömdes straff, matchen slutade 2-2.

Västra Svealand

Östra Götaland

Västra Götaland

Södra Götaland

Kvalspel

Kval till Superettan

|}
Degerfors IF, Ljungskile SK och Mjällby AIF uppflyttas till Superettan 2005.

Kval till division II
Omgång 1
Mellan de tolv 2-placerade lagen i division III-serierna 2004.

|}

Omgång 2
Mellan de sex segrarna från omgång 1 och de sex 10-placerade lagen i division II.

|}
Piteå IF, IK Sirius, Eskilstuna City FK, Höllvikens GIF och Skene IF kvarstår i division II 2005.
Tenhults IF uppflyttas till division II 2005.
IK Tord nedflyttas till division III 2005.
N1: Bollstanäs IK uppflyttas till division II 2005 för att fylla den vakans som uppstått till följd av sammanslagningen av Väsby IK och FC Café Opera.

Källor

Fotboll i Sverige 2004
2004
Fotbollssäsongen 2004